Smithfield (Carolina del Nord)
 Smithfield (Illinois)
 Smithfield (Kentucky)
 Smithfield (Londres)
 Smithfield (Maine)
 Smithfield (Nebraska)
 Smithfield (Ohio)
 Smithfield (Rhode Island)
 Smithfield (Utah)
 Smithfield (Virgínia)
 Smithfield (Virgínia de l'Oest)
 North Smithfield, població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island
 West Smithfield, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord